56-й Драфт НХЛ 2018 года прошёл c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас, США на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз». Главными фаворитами на выбор под общим первым номером являлись шведские защитники Расмус Далин и Адам Боквист, а также российский нападающий Андрей Свечников, чешский нападающий Филип Задина и американский нападающий Брэйди Ткачук. В итоге под общим первым номером был выбран Расмус Далин клубом «Баффало Сейбрз».

Правила 
На Драфт-2018 были допущены хоккеисты:
 которые родились между 1 января 1998 года и 15 сентября 2000 года
 не из Северной Америки 1997 года рождения
 задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2016, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея 

Драфт-лотерея состоялась 28 апреля 2018 года, в которой были разыграны права на первые 3 драфт-пика между командами не вышедшими в плей-офф. Шансы команд на первый выбор драфта были такими же, как приведены в таблице ниже. Шансы команд на второй и третий выборы драфта увеличиваются в зависимости от того, какой команде достанется предыдущий выбор. Оставшиеся 12 команд, не попавших в плей-офф, получают номер выбора в зависимости от количества набранных очков. Распределение производится от худшей команды к лучшей. Победителем драфт-лотереи стал клуб «Баффало Сейбрз», право второго выбора досталось «Каролине Харрикейнз», а третьего «Монреаль Канадиенс».

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на 56-м драфте было выбрано 217 хоккеистов из 12 стран. 

Данные приведены согласно eliteprospects.com

Примечания 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ